OMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Osmanabad (India)